Генрих Борисович Слиозберг (1863, Мир Минской губернии — 1937, Париж; литературный псевдоним «Улейников») — российский юрист и общественный деятель, один из учредителей Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (1905) и Еврейской народной группы (1907).

Биография 
Генрих Слиозберг родился в 1863 году в местечке Мир Минской губернии в еврейской семье. Его отец — Шая-Борух Слиозберг, приверженец хасидизма хабадского толка — происходил из местечка Налибоки Ошмянского уезда Виленской губернии, учился в Мирском ешиботе и женился на местной уроженке, Эсфири Нохим-Давидовне Ошмянской. Когда Генриху не было и года, его отец получил место меламеда в Полтаве, куда переехала и вся семья. В Полтаву к тому времени уже переселилась семья матери (её отец, Нухим-Дувид Ошмянский, также был меламедом), а вслед переехали и родители отца.

В детстве Генрих получил традиционное еврейское образование в хедере и всю жизнь оставался в иудейской вере. В 1875—1882 годах учился в Полтавской гимназии. В 1886 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Продолжил юридическое образование в университетах Гейдельберга, Лейпцига и Лиона. По возвращении в Россию в 1889 году выдержал в Санкт-Петербургском университете экзамен на звание магистра уголовного права.

Карьера юриста 
В 1893 году Слиозберг был принят в сословие присяжных поверенных, однако не был утверждён в этом звании в соответствии с законом 1889 года об ограничении прав евреев. В течение 18 лет Слиозберг оставался помощником присяжного поверенного и только в 1904 году стал присяжным поверенным. В 1906 году был приглашён П. А. Столыпиным на должность юрисконсульта хозяйственного департамента Министерства внутренних дел.
В качестве помощника обер-прокурора и обер-секретаря кассационного департамента Сената Г. И. Трахтенберга Генрих Слиозберг также способствовал разрешению жалоб поданных в Правительствующий сенат.

Работы по уголовному праву 
Генрих Слиозберг участвовал в работе уголовного отделения Санкт-Петербургского юридического общества. В своих работах Слиозберг критиковал труды Ч. Ломброзо, Э. Ферри и других приверженцев итальянского направления в уголовном праве, которые с его точки зрения, придавали слишком большое значение социологии. Сам Слиозберг придерживался классического направления в уголовном праве, хотя и не отрицал полностью значение социологического элемента.

В период с 1899 и по 1903 год Слиозберг был редактором журнала Санкт-Петербургского юридического общества, который при нём стал называться «Вестник Права».

Общественная деятельность 

Начиная с 1889 года, то есть с момента принятия закона об ограничении прав евреев, Герних Слиозберг стал активным поборником прав евреев в Российской империи. Изучал правовое и экономическое положение еврейских поселенцев, под псевдонимом «Улейников» подготовил к публикации материалы Л. М. Бинштока, обследовавшего еврейские колонии в Херсонской и Екатеринославской губерниях. Участвовал в работе комиссии конгресса США, изучавшей причины эмиграции евреев из России.

Генрих Слиозберг принимал участие в работе Всероссийской раввинской комиссии 1894 года и в Ковенском съезде 1909 года.

После кишиневского погрома 1903 года Слиозберг выступал в роли адвоката и доверенного лица в гражданских исках потерпевших к администрации разгромленных городов. Он также играл ведущую роль в созданном Г. О. Гинцбургом Комитете помощи жертвам погромов.

Вместе с М. М. Винавером и О. О. Грузенбергом был среди учредителей Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (1905) (известным также как достиженцы — идиш: ди дергрейхер) и Еврейской народной группы (1907). Во время дела Бейлиса вместе с Арнольдом Марголиным создал «Комитет защиты Бейлиса». Комитет финансировал частное расследование и поиск настоящих преступников по данному делу.

Слиозберг читал лекции по история законодательства о евреях в России на курсах востоковедения барона Д. Г. Гинцбурга, печатал статьи по еврейскому вопросу в газетах и журналах — «Восход», «Свобода и равенство», «Новый Восход» (в последнем возглавлял юридический отдел).

Период после революции 1917 года 
Генрих Слиозберг придерживался либеральных взглядов, идейно тяготел к конституционно-демократической партии и вскоре после Октябрьской революции 1917 года был арестован. После краткосрочного заключения в тюрьме в 1920 году Слиозберг эмигрировал в Финляндию и затем во Францию.

В Париже стоял во главе общины российских евреев, в апреле 1933 года он был одним из инициаторов создания Общества друзей «Рассвета» — еженедельного органа Федерации русско-украинских сионистов в эмиграции.

Участие в масонстве 
Генрих Слиозберг был активным масоном. Он был посвящён 22 сентября 1921 года в ложу «Тэба» № 347 работавшую под юрисдикцией Великой ложи Франции. С 17 октября 1921 года работал под руководством Л. Д. Кандаурова. Первый страж в 1926 году, оратор в 1927 году. Член ложи по 1928 год. Посещал собрания ложи совершенствования «Друзья любомудрия» с 26 апреля 1922 года. Возведён в 13° в мае 1924 года. Член капитула «Астрея», возведён в 18° в 1925 году. Оратор капитула с 20 февраля 1925 по 1927 год. Возведен в 33° Древнего и принятого шотландского устава в 1934 году. Член Русского совета 33 степени со дня основания по 1937 год.

Свидетель на процессе в Берне 
В Швейцарии еврейские организации выступили против публикации «Протоколов сионских мудрецов» местной организацией нацистов и подали на издателей в суд. На процессе, который проходил в Берне в октябре 1934 года, Слиозберг выступил в качестве свидетеля. Суд признал «Протоколы» подделкой и вынес приговор о том, что это — «непристойное издание». Однако из-за слишком вольной трактовки слова «непристойный» приговор был отменён апелляционной инстанцией в ноябре 1937 года. При этом апелляционный суд отказал ответчикам в возмещении убытков, но в заключительной речи судьи подтвердили сфабрикованный характер «Протоколов».

Труды 
 Д. Говард. Его жизнь и общественно-филантропическая деятельность. Биографический очерк (Биографическая библиотека Ф. Павленкова). — СПб., 1891.
 Обследование положения евреев — СПб., 1907. — 111 с.
 Законы о евреях и практика их применения — СПб., 1907. — 55 с.
 Сборник действующих законов о евреях. СПб., 1909
 Статья «Барон Г. О. Гинцбург и правовое положение евреев», в сборнике «Пережитое», т. II.
 Дореволюционный строй России (посвящена «скорбной памяти погибших и замученных большевиками сынов России»). Париж, 1933
 Барон Г. О. Гинцбург: его жизнь и деятельность: к столетию со дня его рождения. Париж, 1933
 Месть Спинозы за херем. Париж, 1933
 Дела минувших дней: записки русского еврея: в 2-х томах. Париж, 1933; I том переиздан в «Евреи в России. XIX век» (серия «Россия в мемуарах»). Москва: Новое литературное обозрение, 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Адвокаты Российской империи
Выпускники Полтавской гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деятели еврейских общественных организаций
Общественные деятели Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Масоны ВЛФ
Великий державный генеральный инспектор
Кадеты
Мемуаристы русского зарубежья
Специалисты по уголовному праву
Юристы Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Авторы Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона
Борьба с антисемитизмом в Российской империи